Monow ist der Familienname folgender Personen:

 Krassimir Monow (* 1983), bulgarischer Eishockeyspieler
 Nikolai Alexejewitsch Monow (* 1972), russisch-moldawischer Ringer